

Cinema
 Gli ultimi fuorilegge (Never Grow Old) – film del 2019 diretto da Ivan Kavanagh

Musica
 Never Grow Old – album dei The Maytals del 1964
 Never Grow Old – album di Aretha Franklin del 1984
 Never Grow Old – brano dei The Cranberries del 2001, contenuto nell'album Wake Up and Smell the Coffee